Dürnau heißen folgende geographische Objekte:
in Deutschland
 Dürnau (Landkreis Biberach), Gemeinde im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Dürnau (Landkreis Göppingen), Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

in Österreich
 Dürnau (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortschaft von Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Dürnau (Vöcklabruck), Stadtteil von Vöcklabruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dürnau (Gemeinde Reutte), Katastralgemeinde von Reutte, Bezirk Reutte, Tirol